Baldovino II di Gerusalemme (m. 1131)
Baldovino II di Costantinopoli
Baldovino II di Hainaut (1056-1098)
Baldovino II delle Fiandre